Филипповская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Ровдинское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 55 километрах на юг от города Шенкурска, на левом берегу реки Ваги. Ближайшие населённые пункты: на юге деревня Носовская, на западе деревня Степачевская, на северо-востоке село Ровдино, являющееся административным центром муниципального образования.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда(1-го стана) Архангельской губернии под номером «2024» как «Филиповская(Прилукъ)». Насчитывала 4 двора, 15 жителей мужского пола и 25 женского.

В «Списке населенных мест Архангельской губернии к 1905 году» деревня Филиповская(Прилукъ) насчитывает 7 дворов, 16 мужчин и 24 женщины.  В административном отношении деревня входила в состав Ровдинского сельского общества Ровдинской волости, также здесь находилось волостное правление.

На 1 мая 1922 года в поселении 9 дворов, 12 мужчин и 29 женщин..

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Ровдинское»